Unter dem Milchwald steht für:

 Unter dem Milchwald (Hörspiel), Hörspiel von Dylan Thomas (1954)
 Unter dem Milchwald (Film), britischer Film von Andrew Sinclair (1972)
 Unter dem Milchwald (Oper), Oper von Walter Steffens (Komponist) (1973)
 Under Milk Wood (Oper), Oper von John Metcalf (Komponist) (2014)